Iemand met groene vingers, iemand die goed kan omgaan met planten
 Groene vingers (stripalbum), een stripalbum van De Blauwbloezen
 Groene Vingers (televisieprogramma), een Vlaams televisieprogramma